Some Duel – cortometraggio del 1915 diretto da George D. Baker
Some Duel – cortometraggio del 1916 diretto da Tom Mix